EDSB steht für:
 Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (ICAO-Code)
 Eidgenössischer Datenschutzbeauftragter, Schweizer Stelle zum Datenschutz
 Europäischer Datenschutzbeauftragter

EDSB